Osoby o tym nazwisku:
 Benjamin Melquiond – francuski narciarz alpejski
 Jules Melquiond – francuski narciarz alpejski